Естественный отбор:
 Естественный отбор — основной  фактор эволюции, приводящий к выживанию и преимущественному размножению более приспособленных к данным условиям среды особей, обладающих полезными наследственными признаками.

 «Естественный отбор» — телеигра, выходившая в 2004—2005 годах на канале РЕН ТВ.
 «Естественный отбор» — тринадцатый по счёту альбом российской рок-группы «Монгол Шуудан», выпущенный ими в 2011 году.
 «Естественный отбор» — второй студийный альбом Стаса Шуринса, выпущен в ноябре 2013 года.
 «Естественный отбор» — телепередача, выходящая на канале ТВЦ.